Springbrook peut faire référence à :

Toponyme

, un massif montagneux du Queensland du Sud-Est;
 Parc national de Springbrook (), un parc national protégé au Queensland.

Springbrook, un hameau du comté de Red Deer en Alberta;
 , un hameau de l'Île-du-Prince-Édouard;
Springbrook ou Spring Brook, un village du canton de Stirling-Rawdon en Ontario;
Springbrook, un hameau de Frampton au Québec.

Springbrook, une ville du comté de Williams (Dakota du Nord) (États-Unis).
 Springbrook, une ville du comté de Jackson, en Iowa, aux États-Unis.
 , une ville du comté de Washburn dans le Wisconsin.